Солапур је град у Индији у држави Махараштра. Према незваничним резултатима пописа 2011. у граду је живело 951.118 становника.

Становништво 
Према незваничним резултатима пописа, у граду је 2011. живело 951.118 становника.

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Индији
Википројект географија/Насеља у Индији